Петрося́н — вірменське прізвище.

 Петросян Артур Грайрович — вірменський футболіст
 Петросян Геворг — італійський кікбоксер
 Давид Петросян — український режисер, художник-постановник, автор музичного оформлення, сценограф, художник по костюмах, асистент режисера, автор музики.
 Петросян Євген Ваганович — російський гуморист, письменник і телеведучий
 Петросян Мар'ям — вірменська письменниця та художниця
 Петросян Назар Самвелович — радянський футболіст, вірменський і російський тренер
 Петросян Оганес Арутюнович (1973—2014) — солдат батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни.
 Петросян Олександр Петрович (1928—1996) — заслужений діяч мистецтв України
 Петросян Сергій Арсенович — російський важкоатлет
 Петросян Тигран Вартанович — радянський шахіст, 9-й чемпіон світу
 Петросян Тигран Левонович — вірменський шахіст
 Петросян Фелікс Едуардович — український політик, голова «Блоку партії пенсіонерів України».
 Петросян Цовінар Левонівна — радянський вчений в галузі хімії і технології коньячного виробництва.
 Тер-Петросян Левон Акопович — перший президент Вірменії

 Петросян Аделія Тигранівна (нар 2007) — російська фігуристка, вірменка за національністю, що виступає в одиночному катанні .

Примітки 

Вірменські прізвища